Чайковское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Чайковское — село в Житикаринском районе Костанайской области.

Россия 
 Чайковское — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Чайковское — село в Симферопольском районе.

Украина 
 Чайковское — село в Любашёвском районе Одесской области.

См. также 
 Чайковское сельское поселение
 Чайковская
 Чайковские
 Чайковский (значения)